Уи́льям Фе́ллер (Вильям Феллер; , 7 июля 1906, Загреб, Австро-Венгрия, ныне Хорватия — 14 января 1970, Нью-Йорк, США) — американский .

Член Национальной академии наук США (1960).

Биография 
Сын известного фармацевта и индустриалиста Еужена Виктора Феллера (Eugen Viktor Feller, 1881—1936), уроженца Галиции. Окончил Загребский университет (1925). Защитил степень доктора философии Гёттингенского университета  в 1926 году под руководством Куранта. В 1928 — доцент в Кильском университете.

В силу еврейского происхождения после прихода к власти фашистов был вынужден бежать в Данию, затем в Швецию и, наконец, в США. С 1950 профессор Принстонского университета (США).

Научная работа 
Феллер работал в области функционального анализа, теории меры и дифференциальных уравнений, но главный вклад он внёс  в теорию вероятностей и её приложения (в генетике, физике, экономике). Получил ряд важных результатов в области предельных теорем теории вероятностей и теории диффузных случайных процессов. Является автором получившего мировое признание учебника по теории вероятностей.

Библиография 
 Феллер В. Введение в теорию вероятностей и её приложения, тт. 1—2, : Мир, 1984.

Примечания

Ссылки 
 

Вероятностники
Награждённые Национальной медалью науки США
Действительные члены Института математической статистики
Члены Национальной академии наук США
Президенты Института математической статистики